Der 16. Golfpokal, ein Fußballwettbewerb zwischen den arabischen Anrainerstaaten des persischen Golfes, fand vom 26. Dezember 2003 bis 11. Januar 2004 in Kuwait statt.

Insgesamt nahmen sieben Mannschaften teil. Die jemenitische Fußballnationalmannschaft gab ihr Debüt bei dem Turnier, während der Irak weiterhin aufgrund der Invasion Kuwaits von der Teilnahme ausgeschlossen war. Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus ausgetragen, alle sieben Teilnehmer spielten in einer Gruppe gegeneinander. Sieger wurde Saudi-Arabien, dessen Mannschaft vier seiner sechs Spiele gewann und zweimal Unentschieden spielte. Es war der dritte Titelgewinn Saudi-Arabiens bei dem Turnier. Den zweiten Platz belegte Bahrain vor der drittplatzierten Mannschaft Katars. Sämtliche Spiele fanden im Al-Sadaqua Walsalam Stadium statt.

Ergebnisse 

|}

|}

Weblinks 
 Ergebnisse auf gulfcup.com (Archivlink, arabisch)

2003
Fußballveranstaltung 2003
Fußballveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Kuwait (Stadt)
Fußball (Kuwait)